Charles Babbage – (1791-1871) matematico, filosofo e scienziato proto-informatico britannico
11341 Babbage – asteroide
Babbage – fiume del Canada
Babbage – cratere lunare
Babbage – linguaggio di programmazione
Babbage – cortometraggio britannico del 2008 su Charles Babbage